Amazing Grace peut désigner :
 Amazing Grace, un chant chrétien très connus dans les pays anglo-saxons ;
 , un film réalisé par Stan Lathan en 1974 ;
 Amazing Grace, un film réalisé par Michael Apted en 2006 ;
 Amazing Grace, le titre anglais de Hessed Mufla, un film israélien d'Amos Guttman de 1992 ;
 Amazing Grace, le premier album du groupe de heavy metal français Bukowski.